Ортолык:

 Ортолык (приток Дженишкетала) — река в Республике Алтай
 Ортолык (приток Тюргуни) — река в Республике Алтай
 Ортолык — село, Кош-Агачский район Республики Алтай, Россия